В данном списке описаны дебюты в игре в русские шашки. Дебют может быть включён в данный список, если имеются авторитетные источники, подтверждающие его название и существование.

 «Атака шашки g5» (синонимы: Игра А.Сидлина — А.Семёнова, Игра Сидлина — Семёнова (далее орфографические варианты не выделяются отдельно), редко: Защита Сидлина — Семёнова) 1.cd4 fg5 2.gh4

 «Вилочка» 1. cd4 de5. 2. gf4
 «Гибельное начало» 1. cd4 fe5 2. d:f6 g:e5 3. ab4!

Городская партия» 1.cd4 dc5 2.bc3 (или 2.dc3) 2…fg5 3.cb4. Теорией ранее выделено следующие самостоятельные варианты-дебюты: Городская партия c 3…gf6: 1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 gf6 4.b4:d6 e7:c5, Городская партия c 3…ba5: 1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 ba5, Городская партия c 2.dc3: 1.cd4 dc5 2.dc3 fg5 3.cb4 gh4 4.bd6 cc3 5.bd4 ba5, Городская партия c 3.gf4: 1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.gf4
 «Двойная игра Бодянского» 1.ab4 hg5 2. gh4 gf4 3. d:g5. bc5
 «Двойной кол» 1.cd4 ba5 2. dc5 d:b4 3. a:c5 fg5 4. bс3 gf6 5. gh4 gf4 6. e:g5 h:f4. Возможна перестановка ходов 1.cb4 ba5 2.bc5 d:b4 3.a:c5
 «Жертва Кукуева» (синоним: Гамбит Кукуева) 1.cd4 (или 1.cb4) 1…fg5 2.dc5 db4 3.ac5 bd4 4.ec5 gf4 5.ge5 cb6
 «Жертва Мазурка» 1.cd4 dc5 2.gf4 cd6 3.de5 f:d4
 «Жертва Шошина — Харьянова» (синоним: Гамбит Шошина — Харьянова) 1.gh4 fe5 2.ed4 ef6 3.de3 hg5. 4.ed2 ba5. 5.fg3
 «Защита Святого — Коршунова» 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 de5 4.df6 eg5
 «Защита Сокова» 1.cd4 fg5 2.bc3 ef6
 «Защита Чайковского» 1.cb4 de5 2.ba5 fg5
 «Игра Блиндера» 1.cb4 fg5 2. 2.dc3
 «Игра Боброва» 1.ef4 fg5 2. de3
 «Игра Бодянского  1.ab4 ba5 2.ba3
 «Игра Вертмана»  1.cb4 fe5 2.еf4 еf6 3.ba5 fg5 4.bс3 g:e3 5.f:f6 g:e5 6.gh4
 «Игра Дьячкова» (синоним Защита Дьячкова) 1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 b:c5 4.d:b6
 «Игра Каулена» 1.gf4 fe5 2. hg3
 «Игра Когана» 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 de5 4.d:f6 g:e5
 «Игра Матасова — Петрова» 1. ef4 fg5 2.fe5 d:f4 3.g:e5
 «Игра Медкова» 1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.ab2 dc5 4.gh4
 «Игра Петрова» 1.gh4 ba5
 «Игра Рамма — Цукерника» 1.cd4 fg5 2.gf4 gf6 3.bс3 gh4 4.fg5
 «Игра Романычева» 1.cd4 fe5 2.d:f6 e:g5 
 «Игра Филиппова» 1.ed4 hg5 2.gh4
 «Игра Филиппова — Блиндера» 1.cb4 fg5 2. ed4 dc5 3. b:d6 e:e3 4. f:d4
 «Игра Шмульяна» 1.ef4 fg5 2.cb4
 «Киевская защита» 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5
 «Киевский кол» (синоним: «Новокиевская защита») 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.bc5 d:b4 5.a:c5 cd6
 «Классический косяк» 1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 bc5 4.ba5 gh4

 «Кол» 1. cd4 ba5 2.dc5
 «Кол — угловик» 1.cd4 ba5 2.dс5 d:b4 3.a:c5 fg5 4.bc3 gf6 5.gf4 gh4 6.cd4 fg5 7.cb6 a:c5 8.d:b6.b4 fg5. 2. gf4 gf6. 3. bc3 bc5
 «Косяк» 1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3
 «Косяк Перельмана» 1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 bc5 4.ba5 gh4 5.cb4 fg5
 «Косяк Саргина» 1.cb4 bc5 2.bc3 fg5 3.cd4 gf6 4.db6 ac5
 «Косяк Селезнёва» (синоним: «Косяк Хромого») 1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 bc5 4.ba5 сb4 5.ac5 db4
 «Косяк с разменом на g5» 1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 gh4 4.fg5 hf4 5.hf4
 «Ленинградская защита» 1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 bа5 4.dc5
 «Начало Ивашко» 1.cd4 fg5 2.dc3 (с перестановкой ходов: 1.ed4 fg5 2.de3)
 «Новое начало» (синонимы: «Защита Купермана»,« Начало Купермана» ) 1.cd4 bc5 2.d:b6 a:c5
 «Новоленинградская защита» 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.сb4 gf6 4.dc5
 «Обратная вилочка» 1.gf4 fe5 2.cd4
 «Обратная городская партия» 1.cb4 fe5; 2.ef4 gf6 (или 2…ef6); 3.ba5 fg5; 4.bc3 g:e3; 5.d:f4
 «Обратная игра Бодянского» 1.cd4 hg5 2.gh4
 «Обратная игра Дьячкова» 1.cb4 fg5 2. gf4 gf6 3. bc3 fe5
 «Обратная старая партия» 1.cb4 fe5 2.ef4 gf6 3.de3
 «Обратный кол» 1.cb4 fe5 2.gh4 ef4 3.e:g5 h:f4
 «Обратный кол — угловик» 1.cb4 fe5 2.gh4 ef4 3.e:g5 h:f4 4.ba5 gf6 5.bc3 hg7 6.cb4
 «Обратный косяк» 1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 fe5 4.ab2, или 4.ba5
 «Обратный отыгрыш» 1.gf4 fe5 2.fg3 gf6 3.gh4 eg3 4.hf2
 «Обратный перекрёсток» 1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.gh4
 «Обратный тычок» 1.cb4 fg5 2.bc3 gf4
 «Отказанная городская партия» 1.cd4 dc5 2.dc3 fg5 3.gh4 gf4 4.e:g5 h:f4 5.fg3 c:e3 6.g:e5 bc5 7.ed6 c:e5 8.cd4 e:c3 9.b:f2
 «Отказанная игра Блиндера» 1.cb4 fg5 2.dc3 gh4  2... gf6
 «Отказанная игра Бодянского» 1.ab4 c ответом черных 1…fe5, или 1…hg5, или 1…bc5.
 «Отказанная игра Каулена» 1.gf4 c ответом 1…dс5 или 1…ba5.
 «Отказанная игра Петрова» 1.gh4 с ответом 1…fe5, или 1…fg5, или 1…bc5.
 «Отказанная игра Филиппова» 1.ed4 с ответом 1…bc5, или 1…fe5, или 1…fg5.
 «Отказанная обратная городская партия» 1.cb4 fe5 2.ef4 ba5
 «Отказанная обратная игра Бодянского» 1.cd4 hg5 2.bc3, или 2.gf4, или 2.bc3, или 2.gf4
 «Отказанный кол» 1.cd4 ba5 и 2.bс3 или 2.gf4 и даже 2.ef4
 «Отказанный косяк» 1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 de5 или dc5
 «Отказанный косяк Блиндера» 1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 de5
 «Отказанный косяк Саргина» 1.cb4 bc5 2.bc3 fg5 3.cd4 gf4
 «Отказанный косяк Сокова» 1.cb4 fg5 2.gf4 de5 3.f:d6 c:e5
 «Отказанный обратный кол» 1.cb4 fg5 1..   fe5 2.gh4 ba5 3.h:f6 a:c3 4.b:d4
 «Отказанный обратный перекрёсток» 1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.gh4 hg5 либо 3…fe7
 «Отказанный отыгрыш» 1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 fe5 4.d:f6 g:e5
 «Отказанный отыгрыш Иванова» 1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 fe5 4.d:f6 g:e55.ba5 hg7 6.a:c7 d:b6
 «Отказанный перекрёсток» 1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.gh4 hg5 либо 3... fe7
 «Отказанный центральный тычок» 1.gf4 fg5 2.cd4 gf6 3.hg3 ba5
 «Отыгрыш» 1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.d:b6 a:c7. Отыгрыш с 2.dc3: 1.cd4 dc5 2.dc3.
Отыгрыш с 3.ab2: 1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.ab2. Отыгрыш с 3.gf4: 1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.gf4. Отыгрыш Сокова с 2.gh4: 1.cd4 dc5 2.gh4

 «Перекрёсток» 1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.ef4
 «Слепая партия» Слепая партия c 1…fe5: 1.cb4 fe5 2.ef4 ef6 3.ba5 fg5 4.fe3 gh4 5.gf2. Слепая партия c 1…de5: 1.cb4 de5 2.ba5 bc5 3.ef4 ed6 4.bc3 fg5 5.fe3 gh4 6.gf2
 «Старая партия» 1.cd4 dc5. 2.bc3 ed6
 «Тычок» 1.cb4 fg5 2.bс5
 «Харьковское начало» 1.cb4 bc5 2.gh4 fe5 3.hg5 h:f4
 «Центральная партия» 1.cd4 fg5 2.gf4 gf6 3.bс3 hg7
 «Центральный тычок» 1.gf4 fg5 2.cd4 gf6 3.hg3 gh4 4.dc5 d:b4 5.a:c5 b:d4 6.e:c5 
 «Челябинский косяк» (синоним: «Косяк В.Белоусова — В.Колодяжного») 1.cb4 fg5 2.bc3 gh4 3.ef4

Литература 
1. Лисенко В.К. Первая книга шашиста. Курс дебютов и принципы позиций: Руководство для начинающих. — Л.: Наука и школа, 1926. — 196 с, ил., 1 л. портр. — 5000 экз.

2. Руссо В.Н., Пель А.Н. Шашечный дебют «Перекресток». — М.; Л.: Госиздат, 1930. — 62 с. — 4000 экз.

3. Потапов Л.С., Рамм Л.М. Курс дебютов: Руководство к изучению шашечн. игры. — М.: ФиС, 1938. — 167 с. — 5000 экз.

4. Куперман И. И. Новая теория шашечных дебютов. — М.; Л.: ФиС, 1949. — 64 с. — 10000 экз.

5. Куперман И. И. Начала партий в шашки / Предисл. Л. А. Рубинштейна. — М.: ФиС, 1950. — 163 с. — 20000 экз.

6. Рамм Л.М. Курс шашечных начал: Руководство к изучению игры. — М.: ФиС, 1953. — 348 с. — 15000 экз.

7. Куперман И.И., Каплан В.М. Начала и середина игры в шашки / Предисл. И. Качерова. — М.: ФиС, 1957. — 366 с. — 20000 экз.

8. Абаулин В. И. Начала в шашечной партии. — М.: ФиС, 1965. — 72 с (Библиотечканачинающего шашиста). — 47000 экз.

9. Абаулин В. И. Начала в шашечной партии. — Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1982. — 80 с. — На молд. яз. — 5000 экз. Пер. с рус. изд. 1965 г.

10. Адамович В.К. Шашки: Индивидуальный дебютный репертуар. — Рига: Авотс, 1982. — 109 с. — На латыш. яз. — 8000 экз.

11. Головня И. А. Дебютные ловушки и комбинации в русских шашках. — Киев: Здоровье, 1983. — 80 с. — На украинском яз. — 55 000 экз.

12. Литвинович В.С., Негра Н Н. Курс шашечных дебютов. — Минск: Полымя, 1985. — 255 с. — 33000 экз.

13. Цукерник Э.Г. Русские шашки. Теория дебютов. — Рига: ILJUS, 1996. — 238 с. — тираж не указан.

14. Svanders J. Apgriezta pilsetas atklatre (Обратная городская партия) Metodiskais materialas. — Latvias PSR Ministru padomes fisikas kulturas un sporta komiteja/ Zinatsniski — metodiska padome. — Riga, 1970. — 49 с. — 2000 экз.

15. Вигман В. и Швандерс Ю. «Косяк» и «Отказанный косяк». Методическое пособие. Часть I. — Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР. Научно — методический совет. — Рига, 1971(1972). — 44 с. — 1100 экз.

16. Вигман В. и Швандерс Ю. «Косяк» и «Отказанный косяк». Методическое пособие. Часть II. — Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР. Научно — методический совет. — Рига, 1971(1972). — 58 с. — 1100 экз.

17. Литвинович В. и Швандерс Ю. «Гамбит Кукуева», «Обратный косяк». Методическое пособие. Часть I и II. — Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР. Научно — методический совет. — Рига, 1971(1972). — 50 с. — 1100 экз.

18. Литвинович В. и Швандерс Ю. «Гамбит Кукуева», «Обратный косяк». Методическое пособие. Часть III и IV. — Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР. Научно — методический совет. — Рига, 1972. — 57 с. — 1100 экз.

19. Литвинович В. и Швандерс Ю. «Обратный кол». Лекторий. — Федерация шашек Латвийской ССР. — Рига, 1973—1974. — 35 с. — тираж не указан.

20. Арустамов Ю.А. Шашечный дебют «Игра Филиппова» / Методическое пособие/ — Республиканско — шашечный клуб. — Баку, 1973. — 30 с. — тираж не указан.

21. Габриелян В. Р. и Злобинский А. Шашечные дебюты «Ленинградская защита» /в 4 — х частях/, «Игра Дьячкова». — Республиканско—шашечный клуб. — Баку, 1975. — 69 с. — тираж не указан.

22. Литвинович В. С. Основные системы дебюта «Кол». Выпущено в виде издания "SASKES ". Informacinis laiskas. — Vilnius — 1975. (Шашки. Информационное письмо, 1974 г., июль. — Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР. Литовский шахматно—шашечный клуб. — 62 с — тираж не указан.

23. Вигман В. и Швандерс Ю. «Игра Филиппова». Лекторий. — Федерация шашек Латвийской ССР. — Рига, 1975. — 64 с. — тираж не указан.

24. Вигман В. и Швандерс Ю. «Игра Бодянского». Лекторий. — Федерация шашек Латвийской ССР. — Рига, 1975. — 58 с. — тираж не указан.

25. Вигман В. и Швандерс Ю. «Отказанная игра Бодянского». Лекторий. — Федерация шашек Латвийской ССР. — Рига, 1975. — 25 с. — тираж не указан.

26. Злобинский А. Д. (под общей редакцией Габриеляна В. Р.) «Обратная игра Бодянского». — Учебно—методическое пособие по шашкам. ДСО «Йыуд» Эстонской ССР. — (Таллин), 1975. — 70 с. — тираж не указан.

27.   Злобинский А. Д. (под общей редакцией Габриеляна В. Р.) Шашечный дебют «Перекресток». — Республиканско—шашечный клуб. — Баку, 1976. — 52 с. — 200 экз.

28. Злобинский А.Д. «Игра Каулена», «Отказанная игра Каулена». — ДСО «Йыуд» Эстонской ССР. — Таллин, 1975. — 59 с. — тираж не указан.

29. Литвинович В., Швандерс Ю. «Тычок». Лекторий — ДСО «Йыуд» Эстонской ССР. — Таллин, 1976. — 70 с. — тираж не указан

30. Абациев Н.В. В помощь играющим в шашки. Часть I. Гамбит Кукуева. Методическое пособие. — Орденов Октябрьской Революции и Красной Звезды Центральный дом Советской Армии имени М. В. Фрунзе. Центральный шахматный клуб Вооруженных сил СССР. — М: 1976. — 27 с. — тираж не указан.

31. Абациев Н.В. В помощь играющим в шашки. Часть II. Косяк. Методическое пособие. — Орденов Октябрьской Революции и Красной Звезды Центральный дом Советской Армии имени М. В. Фрунзе. Центральный шахматный клуб Вооруженных сил СССР. — М: 1980. — 58 с. — тираж не указан.

32. Чернопищук А.С., Горин А.П., Высоцкий В. М. Дебют «Косяк». Часть первая. Методическое пособие по русским шашкам. — Государственный Комитет Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив «Досуг». — Баку, 1989. — 105 с. — 1000 экз.

33. Ряэк П.М. Шашечный дебют «Обратный косяк». Часть I. Методические рекомендации по обучению игры в шашки. — Симферопольский кооператив «Физкультура и здоровье» — (Симферополь), 1989. — 89 с.. — 100 экз.

34. Ряэк П.М. Шашечный дебют «Обратный косяк». Часть II. Методические рекомендации по обучению игры в шашки. — Симферопольский кооператив «Физкультура и здоровье» — (Симферополь), 1989. — 87 с. — 100 экз.

35. Мурсалов Э.Н. Дебют «Кол». Методическое пособие по русским шашкам. — Государственный Комитет Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив «Досуг». — Баку, 1989. — 109 с. — 1000 экз.

36. Мурсалов Э.Н. Дебют «Гамбит Кукуева». Методическое пособие по русским шашкам. — Государственный Комитет Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив «Досуг». — Баку, 1989. — 101 с. — 1500 экз.

37. Кустарев Ю.С. Дебют «Городская партия». Часть 1. Методическое пособие по русским шашкам. — Государственный Комитет Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив «Досуг». — Баку, 1989. — 137 с. — 500 экз.

38. Кустарев Ю.С. Дебют «Городская партия». Часть 2. Методическое пособие по русским шашкам. — Государственный Комитет Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив «Досуг». — Баку, 1989. — 58 с. — 500 экз.

39. Габриелян В.Р. Дебют «Перекресток». Методическое пособие по русским шашкам. — Государственный Комитет Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив «Досуг». — Баку, 1989. — 66 с. — тираж не указан.

40. Габриелян В.Р. "Энциклопедия дебютов с выборочным жребием (часть первая). Методическое пособие по русским шашкам. — Государственный Комитет Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив «Досуг». — Баку, 1989. — 68 с. — 1000 экз.

41. Косенко А.А. Дебют «Ленинградская защита». Методическое пособие по русским шашкам. — Государственный Комитет Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив «Досуг». — Баку, 1989. — 97 с. — 1000 экз.

42. Чернопищук А.С., Горин А.П., Высоцкий В.М. Дебют «Косяк». Часть вторая. Методическое пособие по русским шашкам. — Государственный Комитет Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив «Досуг». — Баку, 1989. — 106 с. — без тиража.

43. Микерин И.И. Шашечный дебют «Отказанный кол» и «Двойной кол». Методические рекомендации по обучению игры в шашки. — Симферопольский кооператив «Физкультура и здоровье» — (Симферополь), 1990. — 54 с. — тираж не указан.

44. Микерин И.И. Дебюты: «Отказанный кол» и «Двойной кол». Методические пособие по русским шашкам. — Государственный Комитет Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив «Досуг». — Баку, 1990. — 68 с. — 1000 экз.

45. Чернопищук А.С., Высоцкий В.М. Дебюты: «Обратный перекресток», «Отказанный обратный перекресток». Методическое пособие по русским шашкам. — Государственный Комитет Азербайджанской ССР по физической культуре и спорту, кооператив «Досуг». — Баку, 1990. — 75 с. — 1000 экз.

46. Ряэк П.М. Дебют «Обратный кол». Методическое пособие по русским шашкам. — Кооператив «Каисса». — Таллин, 1991. — 65 с. — тираж не указан.

47. Акимов Р.Ф. Вилочка. — Федерация шашек республики Саха (Якутия), Торгово — туристическая фирма «Рейтинг — Плюс». — Якутск, 1998. — 48 с. — 1000 экз.

48. Маковенко В.Я. Русские шашки (новая дебютная стратегия, игра за белых). — М., 1998. — 104 с. — 700 экз.

49. Чернопищук А. С., Горин А. П., Высоцкий В.М. Дебют «Косяк». Часть 3.(Косяк Селезнева). Методическое пособие по русским шашкам. — Центральный Московский шашечный клуб. — М., 1999. — 48 с. — 90 экз.

50. Высоцкий В.М. «Косяк Саргина». Методическое пособие по русским шашкам. — Центральный Московский шашечный клуб. — М., 1999. — 36 с. — 90 экз.

51. Бодров И.М., Высоцкий В.М. «Центральная партия». Методическое пособие по русским шашкам. — Центральный Московский шашечный клуб. — М., 1999. — 44 с. — 90 экз.

52. Сергеев Ф.В. «Обратная игра Бодянского». Часть 1. Методическое пособие по русским шашкам. — Клуб любителей шашечной игры. — М., 2000. — 48 с.— 90 экз.

53. Злобинский А.Д. Дебют «Кол». Часть 1. Методическое пособие по русским шашкам. — Клуб любителей шашечной игры. — М., 2000. — 52 с. — 100 экз.

54. Злобинский А.Д. Дебют «Кол». Часть 2. Методическое пособие по русским шашкам. — Клуб любителей шашечной игры. — М., 2000. — 52 с — 100 экз.

55.  Злобинский А.Д. Дебют «Обратный кол». Методическое пособие по русским шашкам. — Клуб любителей шашечной игры. — М., 2001. — 56 с. — 100 экз.

56.  Злобинский А. Д. Дебют «Обратная игра Бодянского». Часть 1. Методическое пособие по русским шашкам. — Клуб любителей шашечной игры. — М., 2001. — 52 с. — 100 экз.

57. Злобинский А. Д.  Дебют «Обратная игра Бодянского». Часть 2. Методическое пособие по русским шашкам. — Клуб любителей шашечной игры. — М., 2001. — 52 с. — 100 экз

58.  Злобинский А. Д.  Дебют «Обратная игра Бодянского». Часть 3. Методическое пособие по русским шашкам. — Клуб любителей шашечной игры. — М., 2001. — 32 с. — 100 экз

59. Федорук А.А., Бодров И.М. Системы с 1. e3 — f4. «Игра Матасова — Петрова» и безымянные дебюты. Методическое пособие по русским шашкам. — Клуб любителей шашечной игры. — М., 2001. — 32 с. — 90 экз.

60. Бодров И. М., Высоцкий В.М «Игра Боброва». Методическое пособие по русским шашкам. — Клуб любителей шашечной игры. — М., 2001. — 20 с. — 100 экз.

61. Кацтов Ф.Е., Высоцкий В.М. «Отказанная игра Каулена». Методическое пособие по русским шашкам. — Клуб любителей шашечной игры. — М., 2001. — 20 с. — 100 экз.

62. (Злобинский А.Д.) Киевская защита. Шашки. Теория дебюта. — (Баку, 1976). — 79 с. — без тиража.

63. Злобинский. А. Д. Киевский кол. — (Баку), 1976. — 36 с. — без тиража.

64. Литвинович B,C. «Игра А.Петрова» и прочие системы с 1. gh4. Март — 1976 год. — 90 с. — без тиража.

65. ( Злобинский А. Д.) Шашечный дебют «Жертва Кукуева». — (Таллин, 1976). — 98 с. — без тиража.

66. Герцензон Б.М. Шашечные дебюты «Отказанный перекресток», «Обратный перекресток», «Вилочка», «Перекресток» — (Ленинград), 1976. — 37 с. — без тиража.

67. Спанцирети Н.П. Обратная игра Бодянского. Методическое пособие по теории шашечных дебютов. — 1976 — 69 с. — без тиража.

68. (Adamovic V. Subbotin A) Centrala partuja (Центральная партия). — (Riga, 1980) — 18 с. — без тиража.

69. Ивашко Е.В. Новое в русских шашек. Часть 1. c3 — d4 — f6 — g5 2. d2 — c3. — Днепропетровск, 1997 — 16 с. — 1000 экз.

70. V. Vlalantinas Neperspektyvus debiutai paprastosiose saskese/ Individualus debiutinis repertuaras idalis. — Siauliai, 2000 — 16 с. — без тиража.

71. Материков С.Н. Вилочка. Методическое пособие — Киев, 2000 — 46 с. — без тиража.

72. Материков С.Н. Игра Рамма — Цукерника. Методическое пособие — Киев, 2000 — 46 с. — без тиража.

73. Материков С.Н. Атака шашки g5. Методическое пособие — Киев, 2000 — 39 с. — без тиража.

74. Материков С.Н. Новое начало. Методическое пособие — Киев, 2000 — 34 с. — без тиража.

75. Петрова Л.В. О дебютных промашках в русских шашках. Сборник дебютных ловушек, заканчивающихся комбинациями (Русские шашки). — С.— Пб., 2001 — 90 с. — без тиража.

76. (Adamovic V. un A.Subbotins Akla partuja (Слепая партия). — 7 с. — без тиража.

77. Kiievi kaitse. (Киевская защита). — 62 с. — без тиража.

78. (Svanders. J.) Teoretiskais biletens. Apgriezta pilsetas atklatne (Обратная городская партия). — (Riga, 1976) — 29 с. — без тиража.

79. Щеглов Н.И. «Игра Шмульяна». Красноармейский шахматно — шашечный клуб. — 47 с. — без тиража.

80. Bodjanski kaitse (Обратная игра Бодянского). — 44 с. — без тиража.

81. Ленинградская защита. — 70 с. — без тиража.

82. Кустарев Ю.С. Дебют «Обратная игра П. Бодянского» — 50 с. — без тиража.

83. «Отказанный косяк» — 62 с. — без тиража.

84. «Защита С.Дьячкова» — 38 с. — без тиража.

85. «Классический косяк с 5… fg5» — 107 с. — без тиража.

86. Энциклопедия дебютов с выборочным жребием. 1.cd4 — 38 с. — без тиража.

87. Энциклопедия дебютов с выборочным жребием. 1.еf4 — 29 с. — без тиража.

88. Абрамов О.С. Дебют Отыгрыш. —  2003

89. Абрамов О.С. Отказанная обратная городская партия. —  2005

90. Высоцкий В.М., Горин А.П. Дебютная энциклопедия по русским шашкам. Том 1. Системы с 1.c3-b4. Дебюты: классический косяк, косяк Селезнева, косяк Саргина, косяк с разменом на g5 и косяк Перельмана. — М. 2004. — 304 с.

91. Высоцкий В.М., Горин А.П. Дебютная энциклопедия по русским шашкам. Том 2. Системы с 1.c3-b4. Дебюты: Косяк, Обратный косяк, Отказанный косяк, Обратная городская партия. —  М.: 2005. —  304 с. — 1000 экз.

92. Высоцкий В.М., Горин А.П.  Дебютная энциклопедия по русским шашкам. Том 3. Системы с 1.c3-b4. Дебюты: Отказанный косяк, Обратная старая партия, Обратная игра Бодянского, Обратный тычок, Обратная городская партия. —  М.: 2006  — 272 с.

93. Высоцкий В.М,, Горин А.П. Дебютная энциклопедия по русским шашкам. Том 4. Системы с 1.c3-b4. Дебюты: Обратный тычок, Безымянная партия, Безымянные дебюты, Игра Блиндера, Обратный отыгрыш с 4. fe3, Разменный косяк, Тычок с 1. ... fe5, Отказанная обратная городская партия. —  М.: 2007 — 304 с. — 1000 экз.

94. Высоцкий В.М., Цинман Д. Л. Дебютная энциклопедия по русским шашкам. Том 5. Системы с 1.с3-d4. Городская партия. Системы с 1.а3-b4. Игра Бодянского. Отказанная игра Бодянского.  —  М.: 2014  — 304 с.

95. Высоцкий В.М. Дебютная энциклопедия по русским шашкам. Том 1. Системы с 1.c3-b4. Дебюты: классический косяк, косяк Селезнева, косяк Саргина, косяк с разменом на g5 и косяк Перельмана. 2-е издание, исправленное и дополненное. —  М.: 2018.  — 312 с. — 2000 экз. 

96. Высоцкий В.М. Дебютная  энциклопедия по русским шашкам. Том 2. Системы с 1.c3-b4. Дебюты: Косяк, Обратный косяк, Отказанный косяк, Обратная городская партия.2-е издание, исправленное и дополненное. —  М.: 2018  — 288 с. — 2000 экз. 

97. Наумик Василий, Парчук Игорь. Дебютная энциклопедия летающих шашек. Сильнейшие дебютные планы. —  2014

Публикации в журналах 
Дамбрете Dambrete

1. Kllis — Кол // Damrete. 1971. g. — Nr. 1, 2

2. Pilsetas atklatne — Городская партия // Damrete. 1971. g. — Nr. 3, 4

3. Kukujeva gambits — Гамбит Кукуева (жертва) // Damrete. 1971. g. — Nr. 4, 5

4. Ramis — Косяк //Damrete. 1971. g. — Nr. 5, 6, 7

5. Apgrieztais ramis — Обратный косяк //Damrete. 1971.g. — Nr.8

6. Centrala partija — Центральная партия //Damrete. 1971. g. — Nr. 9

7. Apgrieztais kllis — Обратный кол //Damrete. 1971. g. — Nr. 10

8. Veca partija — Старая партия //Damrete. 1971. g. — Nr. 11, 12

9. Apgriezta Bodjanska spele — Обратная игра Бодянского //Damrete. 1971, — Nr. 12, // Damrete. 1972 — Nr.1, 2, 3

10. Kogana aizsardzlba — Защита Когана //Damrete. 1972. g. — Nr. 3, 4

11. Sokova aizsardzlba — Защита Сокова //Damrete. 1972. g. — Nr. 4, 5

12. Medkova spele — Игра Медкова //Damrete. 1972. g. — Nr. 5

13. Atsite — Отыгрыш //Damrete. 1972. g. — Nr. 6, 7

14. Bodjanska spele — Игра Бодянского //Damrete. 1972. g. — Nr. 7, 8, 9

15. Atraidita Bodjanska spele — Отказанная игра Бодянского //Damrete. 1972. g. — Nr. 9

16. Uzbrukums kaulinam g5 — Атака шашки g5 //Damrete. 1972. g. — Nr. 10

17. Beznosaukuma atklatne (1. cd4fg5 2. bc3 gf6 3. cb2) //Damrete. 1972. g. — Nr. 10

18. Apgriezta dure ar 1. cd4 — Обратный тычок с 1. cd4 //Damrete. 1972. g. — Nr. 11

19. Akla partija — Слепая партия //Damrete. 1972. g. — Nr. 11

20. Apgriezta veca partija — Обратная старая партия //Damrete. 1972. g. — Nr. 12

21. Apgriezta pilsetas atklatne ar 3. …bс5 Обратная городская партия с 3… bс5.// Damrete. 1973. g. — Nr. 1

Apgriezta pilsetas atklatne ar 3. …fg5 Обратная городская партия с 3… fg5 //Damrete. 1973. g. — Nr. 1, 2

22. Ieningradiesu aizsardzlba — Ленинградская защита //Damrete. 1973. g. — Nr. 3, 4

23. Dure — Тычок //Damrete. 1973. g. — Nr. 5, 6

24. Reta atklatne — Редкое начало //Damrete. 1973. g. — Nr. 7

25. Bobrova spele — Игра Боброва //Damrete. 1973. g. — Nr. 7, 8

26. Krustojums — Перекресток //Damrete. 1973. g. — Nr 8, 9, 10

27. Apgrieztais krustojums — Обратный перекресток //Damrete. 1973. g. — Nr. 10, 12

28. DakSina — Вилочка //Damrete. 1973. g. — Nr. 2

29. Atraidita apgriezta pilsetas atklatne — Отказанная обратная городская партия // Damrete. 1974. g. — Nr. 1, 2

30. Jauna atklatne — Новое начало //Damrete. 1974. g. — Nr. 3, 4

31. Romaniceva spele — Игра Романычева //Damrete. 1974. g. — Nr. 5, 6

32. Djackova spele — Игра Дьячкова //Damrete. 1974. g. — Nr. 7, 8

33. KijevieSu aizsardzlba — Киевская защита //Damrete. 1974. g. — Nr. 9, 10

34. KijevieSu kllis — Киевский кол //Damrete. 1974. g. — Nr. 10, 11, 12

35. Filipova spele — Игра Филипова //Damrete. 1975. g. — Nr. 1

36. Atraidita Fijipova spele — Отказанная игра Филипова //Damrete. 1975. g. — Nr. 2, 3

37. Kaulena spele — Игра Каулена //Damrete. 1975. g. — Nr. 3

38. SoSina — Harjanova gambits — Гамбит Шошина — Харьянова //Damrete. 1975. g. — Nr. 4

39. Petrova spele — Игра Петрова //Damrete. 1975. g. — Nr. 4, 5

40. Atteikta Petrova spele — Отказанная игра Петрова //Damrete. 1975. g. — Mr, 5

41. Pilsetas atklatne ar 3…. ba5 — Разменная городская партия //Damrete. 1977. g. — Nr. 10, 11, 12

«Dambretes» № 1 - 7 1987

Atklātņu teorija
Apgrieztā Bodjanska spēle ar 2... dc5 3. bc3
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 2 . . . dc5 3. bc3
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1987. gada 1., 2., 3., 4., 5., 6 un 7. numurā.)
Vispirms pasfastTsim par turpmāk apskatāmajiem variantiem, piebilstot, ka atklātņu shēmas, kas radīsies pēc
2. . . dc5 3. dc3; 2. . . dc5 3. fg3, kā arī 2 ... dc5 3. hg3, analīzēs centīsimies skart pēc iespējas mazāk.
1. cd4 hg5 2. gh4 dc5 3. bc3 gh6 4. fg3.
I. 4... cd6 5. cb4 (5.cb2 — pirmais variants; 5. gf4ba5 6. d:b6 a:c7 7. hg3 ab6 — otrais variants un
7 ... dc5 — trešais variants; 5. ab2 ba5 — ceturtais variants un 5. ab2 de5 — piektais variants)
5 ... ba5 6. d:b6 a:c7 7. de3 (7. gf4 — sestais variants; 7. ba5 — septītais variants)
7 ... ab6 — astotais variants, 7 ... dc5 — devītais variants un 7 ... de5 — desmitais variants.
II. 4 ... ed6 5. gf4 (5. cb4 fe5 — vienpadsmitais variants; 5. cb4 ba5 — divpadsmitais variants)
5 ... fe5 6. d:f6 g:e7 7. ab2 ba5 8. cd4 cb6 9. bc3 (9. gf2 — trīspadsmitais variants)
9 ... hg7 — četrpadsmitais variants) 9 ... cb4 — piecpadsmitais variants.

«Dambretes» № 8 - 9 1987

Atklātņu teorija

Apgrieztā Bodjanska spēle ar 2 ... dc5 3. dc3
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1987 gada 8., 9 numurā )
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 2. .. dc5 3. dc3
Pēc gājieniem 1. cd4 hg5 2. gh4 dc5 3. dc3 gh6 aplūkosim trīs variantus.
I. 4. fg3 ed6 5. cb4 (5. ef4 — pirmais variants) 5 ... fe5 6. d:f4 g:e7 — otrais variants.
II. 4. hg3 ed6 5. cb4 fe5 — trešais variants.

«Dambretes» № 9 1987
Atklātņu teorija
Apgriezta Bodjanska spēle ar 2.... dc5 3. fg5
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 2... dc5 3. dc3 ., c 2 ... dc5 3. fg5

«Dambretes» № 9 - 10 1987

Atklātņu teorija
Apgrieztā Bodjanska spēle ar 2... dc5 3. fg3
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 2. .. dc5 3. fg3
(Nobeigums. Sakumu sk. «Dambretes» 1987. gada 9., 10 numurā.)

«Dambretes» № 10 -11 1987

Atklātņu teorija
Apgrieztā Bodjanska spēle ar 2... dc5 3. hg3
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 2 ... dc5 3. hg3
(Nobeigums. Sākumu sk «Dambretes» 1987. gada 10.,11 numurā.)
Šeit apskatīsim divus variantus, kas izveidojas pēc 1. cd4 hg5 2. gh4 dc5 3. hg3 gh6 4. gf4 ed6 5. bc3
(5. de5 — pirmais variants) 5 ... fe5 — otrais variants.

«Dambretes» № 12 1987
Atklātņu teorija
Apgrieztā Bodjanska spēle ar 2... ba5 3. fg3
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 2 ... ba5 3. fg3

1. cd4 hg5 2. gh4 baS 3. fg3 cb6.
Tālāk aplūkosim sekojošus variantus:
3 ... ab4 4. a-c5 d:b4 5 gf4 gh6 6. ba3 cd6 7. a:c5 d:b4 8. ef2 ba3 9. dc5
— pirmais variants, un 9. fe5 — otrais variants, un 9. hg3 — trešais variants
3 ... ab6 4. gf4 gh6 5. hg3 dc5 6. bc3 ed6 7. gh2 fe5 8. d:f6 g:e7 =.
4. gf4.
4. gf2 dc5 5. dc3 — ceturtais variants un 5. gf4 — piektais variants
4 ... gh6 5. hg3 dc5.
Pēc nomaiņas 5 ... bc5 6. d:b6 a:c7 apskatīsim 7 bc3 — sestais variants un 7. dc3 — septītais variants.
6. dc3.
6. bc3 — astotais variants.
6 ... ed6 7. deS — devītais variants un 7. ef2 — desmitais variants.

«Dambretes» № 12 1987., № 1-4 1988

Atklātņu teorija
Apgriezta Bodjanska spēle ar 2 ... ba5 3. fg3
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 2 ... ba5 3. fg3
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1987. gada 12. numurā, 1988. gada 1., 2.,3 un 4. numurā.)

«Dambretes» № 5 - 7 1988

Atklātņu teorija
Apgrieztā Bodjanska spēle ar 2 ... ba5 3. dc3 gh6
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 2 ... ba5 3. dc3 gh6
(Nobeigums Sākumu sk «Dambre¬tes» 1988 gada 5 , 6 numurā )

«Dambretes» № 7 1988

Atklātņu teorija
Apgriezta Bodjanska spēle ar 2... ba5 3. dc5
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 2 .. . ba5 3. dc5

Tā kā šeit ir sakrājies daudz materiāla, tad variantus dalīsim grupās jeb sistēmās.
1.7... ab4! — pirmais variants.
II. 7 ... de7 — otrais variants.
III. 7... fe5 8. hg3 gf6 (8 ... ed4 — trešais variants)
9. fe3 hg7 (9 . . . ab4— ceturtais variants) 10. ef4 — piektais variants,
10. bc3 — sestais variants un 10. gf4 — septītais variants.
IV. 7... bc5 — astotais variants.
V. 7... bc7 8. bc3 bc5
9. ab2 cd6 (9 ... cb4 10. ba3 — devītais vaiants)
10. ed2 (10. hg3 — desmitais variants) 10... dc7
(10 ... de5 — vienpadsmitais variants) 11. fe3 — divpadsmitais variants un
11. fg3 — trīs padsmitais variants.
VI. 7 ... bc7 8. bc3 bc5
9. fe3 (9. hg3 cd6 10. ef4 — četrpadsmitais variants;
10. ba3 — piecpadsmitais variants un
10. gh2 — sešpadsmitais variants) 9.. . cd6 10. hg3 cb4 11. ed2 ba3 12. ab2
(12. ef4 — septiņpadsmitais variants) 12 ... ab6 13. cd4! — astoņpadsmitais variants;
13. ed2 — deviņpadsmitais variants un 13. gh2 — divdesmitais variants.

«Dambretes» № 7 - 12 1988 ., № 1-5 1989

Atklātņu teorija
Apgrieztā Bodjanska spēle
ar 2 ba5 3. dc5
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 2 . . . ba5 3. dc5
(Turpinājums. Sākumu sk. «Dambretes» 1988. gada 7., 8., 10., 11. un 12.
1989, g. 1.,2., 3., 4., 5 numurā,)

«Dambretes» № 6-7 1989

Atklātņu teorija
Apgrieztā Bodjanska spēle ar 3. dc5 un 5. ed4
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 3. dc5 и 5. ed4
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1989. gada 6.,7. numurā.)

«Dambretes» № 8 1989

Atklātņu teorija
Kukujeva gambīts
Жepтвa Kyкyeвa
Pirms sākam aplūkot Kukujeva gambītas variantas, pastāstīsim par divām atklātņu lamatām.

«Dambretes» № 9 1989

Atklātņu teorija
Kukujeva gambīts   
Жертва Кукуева
III Mazuroka variants Bapиант Мазурка
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1989. gada 8. numurā.)

«Dambretes» № 9 - 10 1989

Atklātņu teorija
Kukujeva gambīts ar melno gājienu dc7
Жepтвa Kyкyeвa с ходом черных dc7
(Turpinājums Sākumu sk «Dambretes» 1989 gada 9 -10 numurā ]
1. cd4 fg$ 2. dc5 b:d4 3. e:c5 d:b4 4. a:c5 gf4 5. g:e5 cb6 6. cd6 e:c5 7. hg3 cb4 8. gf4 ba3 9. bc3
(9. fe3 ba5 10. gf2 dc7 11. fg3 cb6 12. ef6 g:e5 13. f:d6 — pirmais variants)
9 ... ba5 10. fe3 (10. fg3 ab6 11. gh4 dc7 — otrais variants) 10... dc7
(10 ... ab6 11. gf2 dc7 12. fg3 cd6 13. e:c7 b:d8 — trešais variants).
11.gh2 (11.ef2 —ceturtais variants; 11. gf2 — piektais variants) 11 ... cb6 12. ef2 bc5 13. fg3 cb4
un 14. ed6 — sestais variants vai 14. ed4 — septītais variants.

«Dambretes» № 11 1989

Atklātņu teorija
Kukujeva gambīts  ar nomainu gf6
Гамбит Kyкyea c разменом gf6

«Dambretes» № 12 1989

Atklātņu teorija
Kukujeva gambīts ar 13. ed6
Гамбит Kyкyea c 13. ed6

Вот Гамбит (Жертва) Кукуева за 1990 год в журнале «Dambretes» № 1 - 12 №№ 1990. Потом с учетом Латышского языка предложу с 1980 года.

«Dambretes» № 1 - 4 1990
Atklātņu teorija  Kukujeva gambīts ar 8. gf4 de7 Гамбит Kyкyeвa c 8. gf4 de7(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1990. gada 1., 2. un 4. numurā.)

«Dambretes» № 4 - 6 1990

Atklātņu teorija Kukujeva ar 10 ...  bc7 un 14 ... cd6
Гамбит Kvкveaa c 10 ... bc7 И 14 ... cd6 (Turpinājums. Sakumu sk. «Dambretes» 1990. gada 4. un 6. numurā.)

«Dambretes» № 6 - 8 1990

Atklātņu teorija Kukujeva gambīts ar 10 ... bc7  un 14 ... hg7
Жepтвa Kyкyeвa c 10 ... bc7 и 14 ... hg7 (Turpinājums. Sakumu sk. «Dambretes» 1990. gada 6 .7. 8. numurā.)

«Dambretes» № 9 - 11 1990

Atklātņu teorija Kukujeva gambīts ar10 ... bc7 UN 11. gf2 ba3
Жepтвa Kyкyeвa c 10 ... bc7 11. gf2 ba3 (Turpinājums. Sakumu sk. «Dambretes» 1990. gada 8. un 9. 10. 11. numurā.)

«Dambretes» № 12 1990

Atklātņu teorija Klasiskie  Kukujeva atklātnes varianti (ar gh2 vai ef2)
Классические варианты гамбита Кукуева ( с gh2 или ef2 )

«Dambretes» № 7 - 12 1985

Atklātņu teorija
Apgriezta Bodjanska spēle ar 2 ... gh6 3.fg3
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 2 ... gh6 3. fg3
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1985. gada 7., 8., 9., 10., 11. un 12. numurā. )
Ka parasti vispirms iepazīstināsim ar variantiem, kurus turpmāk centīsimies izklāstīt lasītājiem.
1. cd4 hg5 2. gh4 gh6 3. fg3. Talak aplūkosim:
I. 3 ... ba5 — pirmais variants.
II. 3... de5 4. gf2 (ja 4. gf4 e:c3, tad 5. d:b4 — otrais variants; 5. b:d4 — trešais variants;
4. gf4 e:g3 — ceturtais variants) 4... e:c3 5. d:b4 (5. b:d4 ba5 — piektais variants;
5. b:d4 bc5 — sestais variants) 5 ... ba5 — septītais variants; 5 ... bc5 — astotais variants;
5 ... cd6 — devītais variants; 5 ... ed6 — desmitais variants.
III. 3 ... fg7 — vienpadsmitais variants.

«Dambretes» № 12 1985 № 1 - 5 1986

Atklātņu teorija
Apgrieztā Bodjanska spēle ar 2 ... gh6 3. dc5
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 2 . .. gh6 3. dc5
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1985. gada 12., 1986. gada 1., 2., 3., 4. un 5. numurā. )
Lai mušu lasītāji varētu vieglāk orientēties atklāt¬nes variantos, kā vienmēr, vispirms sniedzam «satura» rādītāju.
1. cd4 hg5 2. gh4 gh6 3. dc5 b:d4 4. e:c5 d:b4 5. a:c5.
I. 5 ... cd6 6. bc3 (6. ba3 — pirmais variants) 6 ... d:b4 7. c:a5 gf4 8. ab2 bc7 9. bc3 un
9 ... ed6 — otrais variants, bet 9... fg7 — trešais variants.
II. 5 ... fg7 6. bc3 cb6 7. cd4 bc7 8. de5 (8. hg3 — ceturtais variants) 8 ... b:d4
(8... f:d4 — piektais variants) 9. e:c3 gf4 10. ab2 fg5 11. h:f6 g:e5
12. ba3 hg7 13. ab4 (13. cb4 ab6, — sestais variants,
13. cb4 cb6 — septītais variants) 13 ... ab6 (13 ... cb6 — astotais variants)
14. de3 — devītais variants, 14. fg3 — desmitais variants.
III. 5... gf4 6. bc3 fg5 (ja 6 ... fg7, tad 7. ab2 cd6 — vienpadsmitais variants, bet 7. ab2 fg5 —
divpadsmitais variants) 7. h:f6 e:g5 8. cd4 — trīspadsmitais variants un 8. cb4 — četrpadsmitais variants.

«Dambretes» № 6 - 8 1986

Atklātņu teorija
Apgrieztā Bodjanska spēle ar 2 ... gh6 3. dc3
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 2 ... gh6 3. dc3
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1986. gada 6. 7 un 8. numurā. )
Lai gan apkopotais materiāls par minēto atklātnes sistēmu nav liels, satura rādītājs tomēr
atvieglinās iepazīšanos ar turpmākajiem variantiem.
1. cd4 hg5 2. gh4 gh6 3. dc3.
I 3... ba5 4. cd2 (4. ab4 — pirmais variants) 4... de5 5. dc5 cb6?— otrais variants un 5 ... f4 — trešais variants.
II. 3 ... fg7 – ceturtais variants.
III. 3... de5 4. ab4 (4. dc5 — piektais variants, 4. cd2? — sestais variants)
4 ... gf4 5. e:g5 h:f4 6. ba3 — septītais variants un 6. bc5 — astotais variants.

«Dambretes» № 9 - 12 1986

Atklātņu teorija
Apgrieztā Bodjanska spēle ar 2 ... de5
Oбpaтная Иrpa Бодянского c 2 ... de5
(Nobeigums. Sakumu sk. «Dambretes» 1986. gada 9., 10., 11. ,12. numurā.)

Vispirms piedāvājam aplūkojamā varianta īsu satura rādītāju.
1. cd4 hg5 2. gh4 de5.
I. 3. bc3 gh6 (pēc 3 ... ed6 4. fg3 ba5 — pirmais variants, bet 4 ... ef4 5. g:e5 d:f4 raksturos otro variantu)
4. ab4 ba5 5. ab2 cd6 6. ba3 bc7 7. fg3 gf4 8. e:g5 h:f4 9. ef2 — trešais variants un 9 ... gf2 —ceturtais variants.
II. 3. dc3 ed6.
Izveidojusies «Sošma-Harjanova gambīta» pozīcija («Гамбит Шошина-Харьянова»), kas parasti rodas pēc citiem sākuma gājieniem:
1. gh4 fe5 2. ed4 ef6 3. de3 hg5.
4. ed2 ba5 5. fg3 cb6 (5 ... ef4 — piektais variants) 6. gf4 e:g3 7. h:h6 dc5 — sestais variants un 7 ... bc7 — septītai s variants.
III. 3. hg3 e:c3 4. b:d4 ba5 (ja 4. . . ed6, tad 5. gf4 gh6 6. de5 — astotais variants un 6 fg3 — devītais variants) 5. ab2 gh6 6. gf4 cb6 7. dc3.
Tālāk tiks apskatīti: 7... bc5 — desmitais variants, 7... ed6 — vienpadsmitais variants, 7... fe5 — divpadsmitais variants un
7... fg7! — trīspadsmitais va¬riants.
IV. 3. fg3 e:c3 4. d:b4 gh6 5. gf4 (5. cd2 — četrpadsmitais variants) 5 ... ba5 — piecpadsmitais variants un
5 ... ed6 — sešpadsmitais variants.

«Dambretes» № 6 - 12 1983
Beznosaukuma atklātņu sistēmas
(I. cb4 de5 2. ba5 bc5)
Безымянные начала I - VIII. sistēmas
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1983. gada 6., 7., 8., 9., 10., 11 un 12. numurā)

«Dambretes» № 1 1984
Beznosaukuma atklātņu sistēma
(I. cb4 de5 2. ba5 fg5)
Безымянное начало
Pēc 1. сb4 de5 2. ba5 fg5 aplūkosim šādus variantus:
I. 3. gh4 (3. ef4 un 3. gf4) 3 ... gf4 4. e:g5 h:f4 — pirmais variants.
II. 3. ed4 e:c3 4. b:d4 — otrais variants.
III. 3. ab4 gh4 4. dc3 gf6 5. ed4 e:c3 6. b:d2 — trešais variants.

«Dambretes» № 2 - 5 1984

Atklātņu teorija
Vecā partija ar 3. cb4
Старая партия c 3. cb4 (Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1984. gada 2., 3., 4. un 5. numurā)
Lai vieglāk orientētos turpmāk aplūkoto variantu klāstā, sniedzam satura rādītāju.
1. cd4 dc5 2. bc3 ed6 3. cb4.
I. 3. ... ba5 4. d:b6 a:c3.
Sitienu 4. ... aic5 parasti nepielieto, jo pēc 5. cb2 a:c3 6. b:b6 c:a5 7. ab2 + = , balto priekšrocības neapstrīdamas.
5. d:b4 a:c5.
5. ... c:c3 — pirmais variants.
6. ab2.
6. ba5 — otrais variants, 6. ef4. — trešais variants.
6. ...hg5.
6 ... fe5 — ceturtais variants.
7. bc3 — piektais variants un 7. cd2 — sestais variants.
II. 3. ... fg5 — septītais variants.
III. 3 ... hg5 4. ba5 gh4 5. dc3.
5. ab2 — astotais variants.
5. ... de7 — devītais variants, 5. ... fe7 — desmitais variants,
5. ... fg5 — vienpadsmitais variants un 5. ... gh6 — divpadsmitais variants.

«Dambretes» № 6 1984

Atklātņu teorija
Vecā partija ar 3. ab2? 3. cb2
Старая партия c 3. ab2? 3. cb2

«Dambretes» № 6 - 12 1984 № 1 1985

Atklātņu teorija
Vecā partija ar 3. gf4
Старая партия c 3. gf4
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambrete» 1984. gada 6.—12., 1. 1985 numurā.)
Lai lasītājiem būtu vieglāk Orienfēties atklātņu sistēmu «džungļos», parasti variantu izkiāstu sākam ar satura rādītāju.
Ko šīs tradīcijas neatkāpsimies arī šoreiz.
1. cd4 dc5 2. bc3 ed6 3. gf4.
3. ... fg5 (3. ... fe7 4. cb2—
pirmais variants, 3. ... fe7
4. hg3 — otrais variants).
I. 4. cb2 gf6 (4. ... gh4 — trešais variants)
5. cb4 (5. fg3 gh4 6. gf2 de7 — ceturtais variants,
6. ... fe7 — piektais variants), un tālāk
5 ... de5 — sestais variants,
5 ... gh4 — septītais va¬riants, 5 ... hg7 — astotais variants, 5 ... ba5 — devītais variants.
II. 4. fg3 gh4 (4 ... ba5 — desmitais variants) 5. gf2 (5. ab2 — vienpadsmitais vadīts)
5 ... fe7 (5 ... ba5— divpadsmitais variants) un
6. ab2 — trīspadsmitais variants, 6. cb4 — četrpadsmitais variants, 6. cb2 — piecpadsmitais variants.

«Dambretes» № 2 - 6 1985

Atklātņu teorija
Vecā partija ar 3. gh4
Старая партия c 3. gh4
(Nobeigums. Sakumu sk. «Dambretes» 1985. gada 2., 3., 4., 5., 6. numurā.)
Aplūkosim variantus, kas veidojas pēc 1. cd4 dc5 2. bc3 ed6 3. gh4.
3 ... fe7 4. fg3.
Nedrīkst 4. ab2?, )O seko trieciens 4 ... cb4! 5. a:c5 d:b4 6. cia5 fg5 7. h:f6 g:a1 X.
4. hg3 de5 5. gf4 e:g3 6. cb4 ed6 (6 ... cd6? 7. de5 f:d4 8. hg5 h:f4 9. f:h4 d:f2 10. e:a5 X)
7. ba5 hg5 8. ab2 gh2 9. bc3 gh6 10. cb4 fe5 11. d:f6 g:e7 12. ef4ef6 13. fe3 hg7
(13 ... de5? 14. b:d6 e:g3 15. h:f2 c:e5 16. a:c7 d:b6 17. fg3 h:f4 18. e:e7 gf6 19. e:g5 h:f4 20. ef2 X)
14. ef2 fe5 15. fg5 h:f4 16. e:g5 gf6 17. g:e7 d:f6 18. de3 ed4 19. fg3 h:d2 20. c:e3 d:f2
21. g:e3 de5 22. b:f4 fe5 23. f:d6 c:e5 24. a:c7 b:d6 =.
4 ... fg5.
Nomaiņa 4 ... ba5 5. d:b6 a:c5 ar turpmāko 6. cb4 tiks analizēta pirmajā variantā.
6. ef4 — otrais variants, 6. gf4 — trešais variants, 6. gf2 — ceturtais variants.
5. h:f6 e:g5 6. ab2.
6. gf4 gf6 — piektais variants, 6. gf4 gh4? — sestais variants,
6. gh4 — septītais variants.
6 ... ba5.
6 ... gf6 — astotais variants, 6 ... gh4 — devītais variants.
7. d:b6 a:c5 — desmitais variants.

«Dambretes» № 6 1985
Atklātņu teorija
Apgrieztais krustojums
Обратный перекресток
5o atklātni spēle samēra reti, tādēļ tā nav sīki izpētīta, te iespējams ne viens vien pārsteigums.
1. cd4 deS 2. bc3 ed6 3. gh4.
I. 3 ... dc5.
Tāda pati pozīcija izveidojās arī no «Vecās partijas»:
1. cd4 dc5 2. bc3 ed6 3. gh4 de5.
4. fg3.
Pēc 4. ab2? baltie kapitulē uzreiz: 4 ... cb4 5. a:c5 ef4 6. e:e7 f:b4 7. c:a5 hg5 8. h:f6 g:a1 X.
Ievērojamas grūtības baltajiem rodas pēc 4. hg3 fe7 5. gf4 (5. gh2? cd6 6. ab2 bc7 7. gf4 e:g3 8. h:f4 fe5 9. d:f6 g:g3 10. hg5 h:f4
11. f:h4 ba5 12. e:g5 cd4 13. c:e5 d:h6 X) 5... e:g3 6. cb4 ed6 (6...cd6? 7. de5 f:d4 8. hg5 h:f4 9. f:h4 d-f2 10. e:a5 X)
7. ba5 gh2 8. dc3 (8. ab4 c:a3 9. fg3 h:f4 10. e:c5 hg5 X) 8 ... de5 - + .
4 ... cd6.
Tālāk aplūkosim 5. gf4 — pirmais variants un 5. ab2 — otrais variants.
II. Gājiena 3... hg5 sekas tiks apskatītas trešajā variantā.

	

Вот рассматриваемые варианты ходов указаны в Дамбрете 6-12 за 1983 год.
Безымянные Начала - Система I-VIII
1.c3-b4 d6-e5 2.b4-a5 b6-c5 3.e3-f4 e7-d6 4.f2-e3 e5-d4
1.c3-b4 d6-e5 2.b4-a5 b6-c5 3.e3-d4 c5:e3 4.d2:d6 e7:c5
1.c3-b4 d6-e5 2.b4-a5 b6-c5 3.e3-f4 e7-d6 4.b2-c3 c5-d4
1.c3-b4 d6-e5 2.b4-a5 b6-c5 3.e3-f4 e7-d6 4.b2-c3 f6-g5 5.c3-b4 g5:e3 6.d2:f4 d8-e7!
1.c3-b4 d6-e5 2.b4-a5 b6-c5 3.e3-f4 e7-d6 4.b2-c3 f6-g5 5.c3-b4 g5:e3 6.f2:f6 g7:e5 7.g3-h4 d8-e7
1.c3-b4 d6-e5 2.b4-a5 b6-c5 3.e3-f4 e7-d6 4.b2-c3 f6-g5 5.c3-b4 g5:e3 6.f2:f6 g7:e5 7.g3-h4 f8-g7
1.c3-b4 d6-e5 2.b4-a5 b6-c5 3.e3-f4 e7-d6 4.b2-c3 f6-g5 5.c3-b4 g5:e3 6.f2:f6 g7:e5 7.g3-h4 h8-g7
1.c3-b4 d6-e5 2.b4-a5 b6-c5 3.e3-f4 e7-d6 4.b2-c3 f6-g5 5.g3-h4 e5:g3 6.h4:f6 g7:e5 7.f2:h4
Nodaļu vada PSRS sporta meistari
V.ADAMOVIČS un A.SUBOTINS

«Dambretes» № 10 - 12 1979 № 1 - 5 1980
Atklātņu teorija
Apgrieztais rāmis ar 4.ab2
Обратный косяк c 4. ab2
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1979. g. 10., 11., 12., 1980. g. 1., 2., 3., 4., 5. num.)
Divdesmit sestais variats
1. cb4 fg5 2. gf4 gf6 3. bc3 fe5 4. ab2 

«Dambretes» № 6 - 7 1980
Atklātņu teorija
Apgrieztais rāmis ar 2. ef6
Обратный косяк  c 2. ef6
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1980. gada 6., 7. numurā. )
Kā vienmēr, vispirms īss satura rādītājs, lai mūsu lasītāji varētu vieglāk
orientēties turpmāk aplūkotajos variantos.
1. cb4 fg5 2. gf4 ef6 3. bc3.
Te iespējama arī citāda gājienu secība: 3. ba5 fe5 4. bc3 e:g3 5. h:f4.
3. ...fe5.
4. ba5 ( 4. ab2 e:g3 5. h:f4 — pirmais variants ) 4 ... e:g3 5. h:f4 gf6 6. ed4
( 6. ab2 — otrais variants; 6. cb4 bc5 — trešais variants; 6. cb4 de7 — ceturtais variants )
6 ... hg7 7. dc3 ( 7. cb2 — piektais variants) 7 ... gh4 ( 7. ... dc5 — sestais variants; 7 ... de5 — septītais variants )
8. ab2 de5 ( 8. ... fg5 — astotais variants ) 9. f:d6 e:e5 — devītais variants.

«Dambretes» № 8 - 9 1980
Atklātņu teorija
Apgrieztais rāmis ar 4. ba5
Обратный косяк c 4. ba5
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1980. gada 8., 9. numurā. )
1. cb4 fg5 2. gf4 gf6 3. bc3 fe5 4. ba5 e:g3 5. h:f4 hg7 6. cd4 gf6.
Tālāk aplūkosim sekojošus variantus:
7. dc3 ( 7. dc5 — pirmais variants ) 7.. . de5 ( 7 ... gh4 8. ab2 fe5 9. d:f6 e:g5
10. cd4 de5 — otrais variants un 10 ... fg7 — trešais variants;
7 ... bc5 8. d:b6 a:c5 — ceturtais variants ) 8. f:d6 c:e5
9. a:c7 b:d6 ( 9 ... d:b6 — piektais variants ) 10. ab4 — sestais variants.

«Dambretes» № 10 - 12 1980
Atklātņu teorija
Sargina rāmis
Косяк Саргина
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1980. gada 10., 11., 12. numurā. )
Aplūkojams atklātne izveidojas pēc šādiem sākuma gājieniem:
1. cb4 bc5 2. bc3 fg5 3. cd4 gf6 4. d:b6 a:c5.
I. 5. de3 hg7! 6. gf4 gh4 7. ab2 fe5 — pirmais variants,
7. ... fg5 — otrais variants.
II. 5. dc3 gh4 6. cd4 cb6 — trešais variants, 6. ... hg5? — cefurtais variants,
6 ... fg5 — piektais variants, 6 ... hg7 — sestais variants.
III. 5. dc3 gh4 6. gf4 fg5 ( 6 ... fe5 — septītais variants ) 7. ab2 — astotais variants,
7. cb2 — devītais variants, 7. cd2 — desmitais variants.
IV. 5. ab2 gh4 ( 5 ... fe5 — vienpadsmitais variants ) 6. bc3 cb6 — divpadsmi¬tais variants,
6 ... fe5 — trīspadsmitais variants, 6 ... fg5 — četrpadsmitais variants.

«Dambretes» № 1 - 2 1981
Atklātņu teorija
Atteiktais rāmis
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1981. gada 1., 2. numurā. )
Отказанный косяк
Pēc tradīcijas pirms variantu sīkāka izklāsta sniedzam satura rādītāju,
kas palīdzēs orientēties apskatāmās atklātnes shēmās.
I. 1. cb4 fg5 2. gf4 dc5 (2 ... gf6 3. bc3 dc5 4. b:d6 e:c5 — pirmais variants)
3. b:d6 e:c5 4. bc3 cd6 5. cb4 ( 5. fg3 — otrais variants ) 5 ... ba5 — trešais variants.
II.1. cb4 fg5 2. gt4 gf6 3. bc3 de5 4. f:d6 c:e5.
5. ba5 ( 5. ef4 — ceturtai \s variants;
5. ed4 gh4 6. ba5 — piektais variants un 6. de3 — sestais variants) 5 ... gf4 6. e:g5 h:f4 7. a:c7 d:b6
(7 ... b:d6 — septītais variants) 8. ab4 ( 8. cb4 — astotais variants ) 8. ... hg7 — devītais variants.

«Dambretes» № 3 - 6 1981
Atklātņu teorija
Apgrieztā vecā partija
Обратная старая партия
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1981. gada 3., 4., 5., б. numurā. )
Kā vienmēr vispirms ievietojam īsu satura rādītāju, lai lasītājiem būtu vieglāk orientēties variantu «biezoknī»
1. cb4 fe5 2. ef4 gf6 3. de3.
I. 3 ... ba5 4. bc5 ( 4 cd2 — pirmais variants,
4. bc3 — otrais variants ) 4 ... d:b4 5. a:c5 ed4 6. cd6 e:c5 7. fe5 cd6
(7. ... fg5 — trešais variants)  8. e:c3 — ceturtais variants.
II. 3 ... hg7! 4. ba5 bc5 5. cd2 cb6 (5 ... ab6 — piektais variants) 6. a:c7 d:b6 — sestais variants
III. 3 ... bc5 4. bc3 fg7 (4 ... fg5? — septītais variants,
4 ... ab6 — astotais variants, 4 ... cb6 5. a:c7 d:b6 — devītais variants, 4. hg7? — desmitais variants)
5. ba5 ( 5. ed2 — vienpadsmitais variants) 5. fg5 — divpadsmitais va¬riants.
IV. 3. ... fg5 — trīspadsmitais variants.

«Dambretes» № 6 1981
Atklātņu teorija
Apgrieztā pilsētas atklātne ar 3. ...bc5
Обратная городская партия c 3. ... bc5
Pēc sākuma gājieniem 1. cb4 fe5 2. ef4 gf6 3. ba5 bc5 4.
bc3 izveidojas apskatāmās sis¬tēmas pamatpoztcija.
Te melnie var izvēlēties vienu no sešiem variantiem: 4 ... cd4 — pirmais variants,
4 ... fg7? — otrais variants, 4 ... hg7? — trešais variants, 4 ... fg5 — ceturtais variants,
4 ... cb4 5. a:c5 d:b4 6. f:d6 c:e5 — piektais variants un 4 ... cb6? 5. a:c7 d:b6 — sestais variants.

«Dambretes» № 7-9 1981
Atklātņu teorija
Apgrieztā pilsētas atklātne ar 5. ...bc5
Обратная городская партия c 5. ... bc5
(Turpinājums. Sākumu sk. «Dambretes» 1981. gada 7., 8., 9. numurā.)
Apskatāmo variantu satura rādītājs:
1. cb4 fe5 2. ef4 gf6 3. ba5 fg5 4. bc3 g:e3 5. d:f4 bc5 6. cb4
(6. ed2 — pirmais variants)
6 ... ef6 (6 ... hg7 — otrais variants)
7. ab2. 7 ... fg7 (ja 7. ... ab6, tad 8. fe3 — trešais variants, 7 ... cb6 8. a:c7 d:b6 — ceturtais variants,
7 ... hg7 — piektais variants) 8. fe3 ( 8. bc3 — sestais variants) 8. ... fg5 ( 8 ... ed4 — septī¬tais variants)
9. gh4 e:g3 10. h:f2 gf4 (10 ... gf6 — astotais variants ) 11. e:g3 h:f4 — devītais variants.

«Dambretes» № 10-11 1981
Atklātņu teorija
Apgrieztā pilsētas atklātne ar 5. ...ef6
Обратная городская партия c 5. ... ef6
(Turpinājums. Sākumu sk. «Dambretes» 1981. gada 10., 11. numurā.)
Sīs atklātnes pamatpozīcija veidojas pēc sākuma gājieniem
1. cb4 fe5 2. ef4 gf6 3. ba5 fg5 4. bc3 g:e3 5. d:f4 ef6.
Tālāk iespējamos gājienus apskatīsim katru sava varianta ietvaros.
6. ab2 — pirmais variants, 6. cb4 — otrais variants, 6. ed2 — trešais variants,
6. fe3 — ceturtais variants, 6. gh4 — piektais variants.

«Dambretes» № 12 1981
Atklātņu teorija
Apgrieztā pilsētas atklātne ar 5. ... hg7
Обратная городская партия c 5 ... hg7
1. cb4 fe5 2. ef4 gf6 3. ba5 fg5 4. bc3 g:e3 5. d:f4 hg7.

«Dambretes» № 12 1981
Atklātņu teorija
Nomaiņas sistēma Apgrieztajā pilsētas atklātnē
Разменная обратная городская партия
1. cb4 fe5 2. ef4 gf6 3. ba5 fg5 4. gh4 e:g3.
Pēc 4 ... g:e3 baltie ar 5. f:f6 e:g5 6. h:f6 iegūst plānoto pozīciju.
5. h:f6 e:g5 6. f:f6.

«Dambretes» № 1 1982
Atklātņu teorija
Atraidīta apgrieztā pilsētas atklātne ar 3. de3
Отказанная обратная городская партия c 3. de3
Tā kā šo gājienu spēlē ļoti reti, tad apskatīsim tikai trīs variantus.
1. cb4 fe5 2. ef4 ba5 3. de3 a:e3 4. b:f6 g:e5.

«Dambretes» № 2 - 8 1982
Atklātņu teorija
Atraidītā apgriezta pilsētas atklātne ar 3. fe3
Отказанная обратная городская партия c 3. fe3
(Turpinājums. Sākumu sk. «Dambretes» 1982. gada 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. numurā)
Šoreiz aplūkosim variantus, kas izveidojas pēc gājieniem 1. cb4 fe5 2. ef4 ba5 3. fe3 a:c3 4. b:f6.
I. 4 ... g:e5 5. ab4 (5. ab2 —pirmais variants) 5. ab6 — otrais variants,
5. ... hg7 — trešais variants un 5 ... ef6 — ceturtais variants.
II. 4 ... e:g5 5. ab4 [ 5. ab2 gh4 6. gf2 ab6 (6 ... dc5 — piektais variants)
7. bc3 — sestais variants un 7. ab4 — septītais variants ]
5. gh4 (5. ... cb6 — astotais variants) 6. ef2 (6. gf2 de7 — devītais variants,
6. gf2 ab6 — desmitais variants) 6 ... de7 — vienpadsmitais variants un 6 ... cb6 — divpadsmitais variants.

«Dambretes» № 9 - 12 1982
Atklātņu teorija
Atteikta apgrieztā pilsētas atklātne ar 3. bc3
Отказанная обратная городская партия c 3. bc3
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1982. gada 9., 10. un 11. numurā. )
Zemāk apskatītajiem variantiem ir patstāvīga nozīme, jo pazīstamajos
Bodjanska spēles turpinājumos šīs pozīcijas izveidojas tikai pēc objektīvi sliktiem gājieniem un tādēļ netiek analizētas.
Kā vienmēr, vispirms īss satura rādītājs
1. cb4 fe5 2. ef4 ba5 3. bc3.
3 ... ab6 (3. . . ef6 — pirmais variants, 3. . . cb6 4. fe3 gf6 — otrais variants un
4. ... bc5 — trešais variants) 4. fe3 gf6 (4. ... bc5 — ceturtais variants, 4 .... gf6 — piektais variants)
5. gh4 ( 5. ed4 — sestais variants) 5 ... e:g3 6. h:f2 bc5 — septītais variants,
6 ... fe5 — astotais variants, 6 ... hg5 — devītais variants

«Dambretes» № 12 1982 № 1 - 3 1983
Atklātņu teorija
Apgrieztā pilsētas atklātnear 5. fe3 «Aklā partija»
Обратная городская партия c 5. fe3 («Слепая партия»)
(Turpinājums. Sākumu sk. «Dambretes» 1982. gada 12. num. un 1983. gada 1., 2 ., 3 numurā. )
Aplūkosim sekojošo atklātnes sistēmu:
1. cb4 de5. Analizēja¬mie varianti rodas arī pēc
1 ... fe5 2. ef4 ef6 3. ba5 bc5 4. bc3 fg5 5. fe3 utt.
2. ba5 bc5 3. ef4. Nedrīkst 3. dc3? cb4 4. a:c5 cb6 5. a:c7 b:f4 X un
3. bc3? cd4l 4. e:c5 ef4 5. g:e5 f:b2 6. a:c3 cb6 7. a:c7 d:b2 X-
3 ... ed6 4. bc3 fg5 5. fe3 gh4 6. gf2.
I. 6 ... cb6 7. a:c7 d:b6 —pirmais variants.
II. 6 ... ab6 7. cb4 (7. ab2? — otrais variants, 7. cb2? — trešais variants,
7. cd4 — ceturtais variants) un tālāk 7 ... gf6 — piektais variants, 7 ... ba7 — sestais
variants, 7 ... de7 — septītais variants.
III. 6 ... fe7 — astotais variants.
IV. 6 ... de7 — devītais veriants.
V. 6 ... gf6 — desmitais variants.

«Dambretes» № 3 - 5 1983
Atklātņu teorija
Apgrieztā atspēle (Apgrieztā pilsētas atklātne ar 4. fe3)
Обратный отыгрыш 4. fe3
(Nobeigums. Sākumu sk. «Dambretes» 1983. gada 3., 4., 5 numurā )

Šoreiz dalīsim apskatāmo atklātnes shēmu sešos variantos
1. cb4 de5 2. ba5 bc5 3. ef4 ed6 4. fe3 fg5 5. gh4 e:g3 6. h:f2 gf4 7. e:g5 h:f4.
8. bc3 gf6 9. cb4 hg7.
I. 10. ab2 un 10 ... fe5 —
pirmais variants, bet 10 ... gh6 — otrais variants.
II. 10. dc3 fe5 11. cd4 e:c3 12. b:d2 un 12 ... de7 — trešais variants, bet 12 ... gf6 ceturtais variants.
III. 10. de3 f:d2 11. c:e3 — piektais variants
IV. 10. fg3 — sestais variants
1. Apgriezta akla partija — Обратная слепая партия

2. «Klla» sistema — Система «Кола»

3. Atraidita «klla» sistema — Отказанная система «Кола»

Примечания 

Шашечные дебюты
Списки:Шашки